De Ronde van de Haut-Var 2005 werd verreden op zaterdag 19 februari. Het was de 37ste editie van deze Franse eendagswedstrijd, die ditmaal ging over een afstand van 181 kilometer. In totaal kwamen 77 renners over de streep.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

2005
Eendagswielerwedstrijd in 2005
UCI Europe Tour 2005